Чолич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чолич, Здравко (род. 1951) — югославский и сербский эстрадный певец и композитор.
 Чолич, Ратко (1917—1999) — югославский футболист, игравший на позиции защитника.